Кибардина́ — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Кибардина, Валентина Тихоновна (1907—1988) — советская актриса театра и кино.
 Кибардина, Надежда Николаевна (род. 1956) — советская и российская велогонщица.